

Geografia 
 Patriot – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana

Personaggi 
 Patriot, alias Eli Bradley – personaggio dei fumetti Marvel Comics del gruppo dei Giovani Vendicatori
 Patriota (Patriot), alias Jeff Mace – personaggio dei fumetti Marvel Comics

Guerra 
 MIM-104 Patriot – missile terra-aria americano per la difesa tattica
 USS Patriot (MCM-7) – nave antimine statunitense

Altro 
 Patriot – videogioco bellico del 1991
 Patriot – serie televisiva statunitense